Getholmen ist der Name der schwedischen Inseln

Getholmen (Kalix), in der Gemeinde Kalix
Getholmen (Nacka), in der Gemeinde Nacka
Getholmen (Vaxholm), in der Gemeinde Vaxholm